Saint-Marcel (metrostation) van de metro van Parijs
 Saint-Marcel (Quebec), gemeente in Canada 
 Saint-Marcel (Valle d'Aosta), gemeente in Italië

 Saint-Marcel (Ain)
 Saint-Marcel (Ardennes)
 Saint-Marcel (Eure)
 Saint-Marcel (Indre)
 Saint-Marcel (Meurthe-et-Moselle)
 Saint-Marcel (Morbihan)
 Saint-Marcel (Haute-Saône)
 Saint-Marcel (Saône-et-Loire)
 Saint-Marcel (Savoie)
ook:
Saint-Marcel-Bel-Accueil, Isère
Saint-Marcel-Campes, Tarn
Saint-Marcel-d'Ardèche, Ardèche
Saint-Marcel-de-Careiret, Gard
Saint-Marcel-de-Félines, Loire
Saint-Marcel-du-Périgord, Dordogne
Saint-Marcel-d'Urfé, Loire
Saint-Marcel-en-Marcillat, Allier
Saint-Marcel-en-Murat, Allier
Saint-Marcel-l'Éclairé, Rhône
Saint-Marcel-lès-Annonay, Ardèche
Saint-Marcel-lès-Sauzet, Drôme
Saint-Marcel-lès-Valence, Drôme
Saint-Marcel-Paulel, Haute-Garonne
Saint-Marcel-sur-Aude, Aude